Le nom David Evans est porté par les personnes suivantes :
 David Evans (1866-1926), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 David Evans (1872-1912), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 David Evans (1886-1940), un joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 David Evans (1899-1977), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 David Evans (1909-1984), un microbiologiste britannique ;
 David Evans (1909-1992), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 David Evans (1925-2020), un officier de la Royal Australian Air Force ;
 David Evans (1942-) un homme d'affaires et homme politique britannique ;
 David F. Evans (1951-) une autorité générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers jours ;
 David Howell Evans (1961-), le guitariste britannico-irlandais de U2 plus connu sous le pseudonyme  ;
 David Evans (1965-), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 David Evans (1974-), un joueur gallois de squash ;
 David Evans, un ingénieur du son américain ;
 David Evans (1962-), un réalisateur britannique ;
 David Evans (1941-), un chimiste américain ;
 David Evans (1949?-), un virologue canadien.